Xinwu steht für:

 Xinwu (Taoyuan), Bezirk im Westen der regierungsunmittelbaren Stadt Taoyuan in Taiwan.
 Xinwu (Wuxi), chinesischer Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Wuxi in der Provinz Jiangsu, Volksrepublik China